Ви́ктор Льво́в:
 Львов, Виктор Анатольевич — учёный в области теории фазовых переходов, доктор физико-математических наук.
 Львов, Виктор Константинович (1898—1976) — советский государственный деятель, народный комиссар машиностроения СССР.